Termin  ima više značenja.

 Gvožđe:rusticijanin reduktaza, enzim
 Terpentetrienska sintaza, enzim